Shoalwater Bay može značiti:

SAD

Shoalwater Bay Indijanci, pleme Chinookan Indijanaca iz Washingtona sa zaljeva Willapa ili Shoalweater.
Shoalwater Bay, staro ime zaljeva Willapa.

Australija

Shoalwater Bay (zaljev), zaljev sjeverno od Rockhamptona u Australiji.